Ляпуны — название населённых пунктов в России:

 Ляпуны — село в Лысковском районе Нижегородской области.
 Ляпуны — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Ляпуны — деревня в Опочецком районе Псковской области.